Дейша — имя собственное.
 Дейша, Елена Альбертовна (псевдоним Георгий Песков; 1885—1977) — прозаик русской эмиграции.
 Дейша-Сионицкая, Мария Адриановна (1859—1932) — русская артистка оперы (драматическое-сопрано), певица, вокальный педагог и музыкально-общественный деятель.